Двопалий карликовий рийний сцинк (Scelotes bipes) — представник роду риючі сцинки.

Опис 
За своєю зовнішністю не дуже відрізняється від інших представників свого роду — має невеличкі розміри (5-7 см), подовжений тулуб. Особливістю цього виду є наявність на лапах лише двох пальців. Звідси й походить його назва. Шкіра у нього темного кольору, зазвичай коричнуватого.

Спосіб життя 
Більшу частину життя проводить під ґрунтом, де риє довгі ходи. Активний вдень. Харчується дрібними комахами.

В цілому він ще не досить вивчений, зокрема його спосіб розмноження.

Розповсюдження 
Представників цього виду виявлено здебільшого на півдні Африки.

Джерела 
 (анг.) Référence Catalogue of Life : Scincus scincus LINNAEUS 1766.

Тварини, описані 1766
Сцинкові